

Localités
 Pierrefeu, commune française des Alpes-Maritimes
 Pierrefeu-du-Var, commune française du Var

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France